Dago kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Dago, administrativ by, Jawa Barat, 
 Sungai Dago, å, Sumatera Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar